Łaskawe – epitet bogiń zemsty – Erynii – w mitologii starożytnej Grecji.
 Łaskawe – powieść Jonathana Littella.

 Zobacz też
 Erynie – powieść Marka Krajewskiego.